PIXELvienna ist die jährliche österreichische Computergrafik- und Animationskonferenz, die in Wien stattfindet. Mit internationaler Perspektive, Gesprächen und Workshops in allen Bereichen der Computergrafik präsentiert PIXELvienna auch das Siggraph Computer Animation Festival und die Pixel Battle & Party. Auf der Konferenz wird ebenso der Austrian Computer Graphics Award verliehen.
Jedes Jahr lädt PIXELvienna bekannte nationale und internationale Computergrafiker, Computerspiele- und Computerfilm-Profis ein, um deren Arbeiten zu präsentieren. 

Veranstaltet wird die Konferenz vom österreichischen Verband IG Computergrafik und gilt mittlerweile als führende Branchenmesse in Österreich.

Geschichte
Der erste PIXEL-Kongress fand 2006 an der Technischen Universität Wien statt und wird seitdem jährlich wiederholt. 2014 wurde die Konferenz auf PIXELvienna umbenannt, um Wien als Standort im Namen aufzunehmen und mögliche Verwechslungen mit anderen Konferenzen, die ähnliche Namen tragen, zu vermeiden.

Chronik

2007
Die Pixel 1.0 fand am 24. März 2007 statt. als Gäste waren unter anderem dabei: Christopher Evans (Technical Director – Crytek), Hanno Hagedorn
(Senior Character Artist – Crytek), Wolfram Neuer (Technical Director – RABCAT), Ronald Kalchhauser (Art & Animation Tutor – Games College, früher: Technical Artist Rockstar Vienna), Reinhard Schmid (früher: Lead Animator bei Rockstar Vienna)

2011
Zum Speaker-Line-Up des Jahres 2011 zählten Andreas Deja, Chefzeichner der Walt Disney Productions und Mitglied der Oscar Jury, TheBakery, Mootzoid, RTT, Digic, Framestore, Blizzard Entertainment und Christian de Vita.

2013
In der 8. Ausgabe der Konferenz befanden sich unter anderem folgende Personen unter den Gästen: Eric Goldberg (Walt Disney Animation Studios), Robert Blalack (VFX-Director der original „Star Wars“-Trilogie sowie von „RoboCop“ oder „The Day After“), Simone Kesterton vom famosen deutschen Adventure-Gamesentwickler Daedalic Entertainment („Edna Bricht Aus“), und die Österreicher Martin Pichlmaier und Felix Bohatsch von Broken Rules („And Yet It Moves“).

2014
Die PIXEL bekam ein Rebranding und heißt seitdem PIXELvienna. Sie fand in der Akademie der Wissenschaften in Wien statt.

2015
Zum 10-jährigen Jubiläum wurde die Konferenz um eine Ausstellung erweitert, die in Fotos und Erinnerungsstücken den Werdegang der Veranstaltung dokumentiert. Unter den Gästen waren dabei: Tobias Mannewitz (Creative Director – KARAKTER Studio („Game of Thrones“)), David Luong (Lighting & Compositing Artist – Blizzard Entertainment („World of Warcraft“, „StarCraft II“ „Diablo“)), Albert Hastings (CG Supervisor, („Avatar“, „Alice in Wonderland“)), Ralf Habel ( Senior Software Engineer – Walt Disney Animation Studios („Big Hero 6“)), Francesco Coan (Technical Animator – DICE Stockholm („Mirror’s Edge Catalyst“)), Ken Fountain (Character Animator, DreamWorks Animation („Kung Fu Panda 2“)).

2016
2016 wurde der Austrian Computer Graphics Award zum letzten Mal jährlich verliehen, bevor er in einen zweijährigen Verleih-Zyklus wechselt.

Weblinks 
 Offizielle Website der PIXELvienna

Einzelnachweise 

Veranstaltung in Wien